Diospyros christophersenii är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Francis Raymond Fosberg. Diospyros christophersenii ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
christophersenii